koma – w optyce rodzaj aberracji optycznej
 koma – w medycynie inne określenie śpiączki
 koma – w astronomii gazowa otoczka jądra komety
 koma – w językoznawstwie inne określenie przecinka
 Koma – miejscowość na Cyprze

Zobacz też 
 Coma – polski zespół rockowy
 Coma – amerykański thriller